Emona je lahko:

 Emona - starorimsko mesto na področju središča današnje Ljubljane
 Emona - antična in starobolgarska naselbina na obali Črnega morja
 Emona (podjetje) - bivše proizvodno in trgovsko podjetje v Sloveniji
 Emona - folklorna skupina v Ljubljani 
 Emona - gramofon, ki ga je proizvajala Iskra, Kranj